Роулендс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роулендс, Гейнор (1883—1906) — британская певица, актриса и танцовщица.
 Роулендс, Джина (род. 1930) — американская актриса, член актёрской династии Кассаветисов.